Яворський Володимир Іванович (1953, Львів) — український письменник і громадський діяч.
 Яворський Володимир Полікарпович (* 1876, с. Ропча, Чернігівська область — † 25 вересня 1942) — хімік-органік, перший киянин, який очолив кафедру органічної хімії Київського університету у 1935 р.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок